Бодашевський Михайло Степанович — депутат Верховної Ради СРСР
 Бодашевський Лукаш — фізик і архітектор